Carrasco (Montevideo), barri costaner de Montevideo, Uruguai 
 Carrasco Norte, barri al sud-est de Montevideo, Uruguai 
 Covadonga Carrasco López (1965, Ribadeo), professora i arquitecta espanyola 
 Cristina Carrasco Bengoa
 Francisca Carrasco Jiménez o Pancha Carrasco (Taras, prop de Cartago, 1816 - San José de Costa Rica, ?)
 Francisco José Carrasco Hidalgo o Lobo Carrasco (Alcoi, 1959), futbolista valencià 
 José Luis Carrasco Gámiz (Jaén, 1982) és un ciclista espanyol que competí entre 2005 i 2008 
 Juan José García Carrasco y Gómez Benítez (Càceres, 1799-1851), hisendista i polític espanyol
 Ignasi Carrasco de Paula
 Isaías Carrasco Miguel
 Manuel Carrasco i Formiguera
 Marta Carrasco
 Mayte Carrasco (Terrassa, 1974), reportera freelance, analista i professora 
 Parque Carrasco, antic balneari i actual suburbi de la capital proper a Carrasco que ara integra la Ciudad de la Costa 
 Paso Carrasco, municipi de l'Uruguai al sud del departament de Canelones 
 Pedro Carrasco Garrorena
 Província de Carrasco,província al Departament de Cochabamba (Bolívia)
 Rafael Carrasco Guerra (Toledo, 1940), ciclista espanyol que competí entre 1962 i 1967 
 Raimon Carrasco i Azemar (Barcelona, 1924), empresari 
 Rosa Maria Carrasco i Azemar (Barcelona, 1936), escolta i política 
 Rossend Carrasco i Formiguera
 Rossend Carrasco Formiguera (Barcelona, 1982 – 1992), endocrinòleg i dirigent esportiu dels esports d'hivern